No Brasil:
 Passeio Público (Curitiba)
 Passeio Público (Fortaleza)
 Passeio Público (Rio de Janeiro)
 Passeio Público (Salvador)
 Em Portugal:
 Passeio Público (Lisboa)

Desambiguação